Милош Наков Станишев е един от първите български юристи в следосвобожденска България. В кариерата си е израснал до главен прокурор (според днешните понятия).

Биография 
Милош Станишев е роден през 1865 г. в град Кукуш, тогава в Османската империя. Баща му Нако Станишев е известен български възрожденец, а брат му Константин е един от първите академици на БАН. Другият му брат Димитър (Мицо) е баща на станалите известни впоследствие д-р Константин Станишев и професор Александър Станишев. Имал е и още един брат Атанас, също оставил наследници в България.

В автобиографичната си книга инж. Христо Станишев описва как в 1880 година седем будни момчета са изпратени тържествено от целия Кукуш за София, където да постъпят в новооткритата в 1879 г. класическа гимназия. В групата са и Христо, и Милош (двамата не са кръвни роднини, но двата рода скоро се сродяват чрез сватба на брат на Милош с първа братовчедка на Христо). Инициатор на поканата към кукушани, да изпратят ученици, е бил първият директор на гимназията Георги Стаменов.

След завършването на средното си образование Милош заминава за Женева, където следва право и в 1889 година се дипломира като юрист.

Интересен епизод в живота на наскоро постъпилия студент е участието му в Студентския доброволчески легион, съставен по инициатива на българските студенти в Женева и участвал в Сръбско-българската война и по-конкретно в сраженията при обсадата на Видин и отбраната на Видинската крепост. В списъка на доброволците Милош е под номер 52.

В 1888 година за обучението на Станишев в Женева са отпуснати 400 лева парична помощ.Докато следва, Милош Станишев се оженва за швейцарката Жозефин (1867 – 1954) и после я довежда със себе си в София, където тя живее до смъртта си.

В 1909 г. Кузман Шапкарев 2 пъти го споменава мимиходом във второто издание на своя книга:

В книгата-сборник „За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма“ има съставен показалец на личните имена, срещани в текстовете, и там пише:

Професионалният път на Милош Станишев подлежи на изследване. Според роднините му, живели преди това, Станишев в късните си години е бил началник на всички прокурори, т.е. главен прокурор съгласно днешните понятия. Самата длъжност „главен прокурор“ обаче е била създадена в 1947 година по съветски образец, 12 години след смъртта на Станишев.

Милош Н. Станишев умира на 1 септември 1935 г. в София. Той и жена му Жозефина имат дъщеря Олга – търсена учителка по френски език в София, която живее почти век (1894 – 1992), прекарва последните си десетилетия в Женева и умира там.

Родословие

Бележки 

Български военни дейци от Сръбско-българската война
Български имигранти от Македония в София
Български общественици от Македония
Български юристи от Македония
Български прокурори
Възпитаници на Женевския университет
Станишеви (кукушани 1)
Родени в Кукуш
Починали в София